Probactrosaurus gobiensis es la única especie conocida del género extinto Probactrosaurus ("antes del Bactrosaurus") de dinosaurio ornitópodo iguanodóntido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente entre 96 a 88 millones de años, desde el Cenomaniense al Albiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Probactrosaurus midió entre 4 y 6 metros de largo y 2,5 de alto, era un dinosaurio herbívoro. En 2010, Gregory S. Paul estimó su longitud en 5,5 metros y su peso en una tonelada. Probactrosauurus era de complexión liviana, con brazos y manos relativamente largos y delgados y solo una pequeña punta del pulgar. Las patas presentaban dedos parecidos a cascos, que les daban un sustento adicional. Su cabeza alargada y plana, bastante grande, de 1 metro de longitud, tenía un hocico largo y estrecho. Tenía un pico sin dientes con el que arrancaba la vegetación y luego la desmenuzaba con los anchos dientes de sus carrillos, que estaban dispuestos en hileras de corte irregular siendo su disposición es intermedia entre los iguanodóntidos y los hadrosáuridos. Tenía un hocico estrecho, una mandíbula inferior alargada y pilas de dientes , cada una de las cuales constaba de una doble hilera superpuesta de dientes aplanados; una tercera fila de dientes de reemplazo era incipiente. Es considerado un iguanodóntido avanzado, siendo descrito como el antecesor de los hadrosáuridos. Probablemente predominantemente cuadrúpedo, compartió algunas características comunes con los dinosaurios con pico de pato posteriores .

Descubrimiento e investigación
Sus fósiles fueron encontrados en la Formación Dashuigou, Zizhiqu, Mongolia Interior, China. La especie tipo descrita por Anatoly Konstantinovich Rozhdestvensky en 1966, Probactrosaurus gobiensis, incluye a Probactrosaurus alashanicus también nombrada por el autor el mismo año. En 1959 y 1960, una expedición chino-soviética descubrió los restos de un euornitópodo en Mongolia Interior, cerca de Maortu. La especie tipo es Probactrosaurus gobiensis, descrita y nombrada por A. K. Rozhdestvensky en 1966. El nombre genérico se refiere a la hipótesis de Rozhdestvensky de que Probactrosaurus sería el antepasado directo de Bactrosaurus, una noción ahora descartada.

El nombre específico se refiere al desierto de Gobi . El espécimen holotipo, PIN 2232/1, un esqueleto parcial con cráneo, fue encontrado en capas de la Formación Dashuigou. Se encontró otro esqueleto parcial, PIN 2232-10, junto con muchos otros fragmentos. En 1966, Rozhdestvensky también nombró una segunda especie, Probactrosaurus alashanicus, basándose en material fragmentario. Su nombre específico hace referencia a Alxa. En 2002, David B. Norman publicó una revisión del género, en la que informó que el espécimen holotipo de P. alshanicus, la parte posterior de un cráneo, se había perdido después de ser enviado de Moscú a Beijing . Concluyó que la especie era sinónimo de P. gobiensis.

En 1997, Lü Junchang nombró una tercera especie, Probactrosaurus mazongshanensis, basándose en el holotipo IVPP V.11333 encontrado en 1992. El nombre específico se refiere a la región de Mazong Shan. Esta forma se considera más estrechamente relacionada con Equijubus y Altirhinus que con P. gobiensis y por lo tanto, se la denominaba comúnmente como "Probactrosaurus" mazongshanensis. En 2014  trasladó definitivamente al nuevo género Gongpoquansaurus en 2014.

Clasificación
Probactrosaurus fue asignado originalmente por Rozhdestvenky a Iguanodontidae. Hoy en día es visto como un miembro basal de Hadrosauroidea, relativamente estrechamente relacionado con Hadrosauromorpha. Probactrosaurus se considera un representante de Hadrosauroidea dentro de Iguanodontia. Sin embargo, las relaciones no están claras. Los parientes más cercanos son Equijubus y Protohadros. Un estudio de Prieto-Márquez y Norell del 2010 encontró que Probactrosaurus es un Hadrosauroidea basal. Un taxón hermano de un clado que contiene, por un lado, un grupo sin nombre con Protohadros y Eolambia y otro clado sin nombre que incluye a los hadrosáuridos.

Fiogenia
Cladograma según Prieto-Márquez y Norell de 2010.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Iguanodontia
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de Asia